

Geografia
 Distretto di José Leonardo Ortiz – distretto della provincia di Chiclayo, in Perù
 Ortiz – comune del Venezuela situato nello stato del Guárico

Persone

 Abdalá Jaime Bucaram Ortiz (1952) – avvocato, politico ed ex velocista ecuadoriano
 Alberto Díaz Ortiz (1994) – cestista spagnolo
 Alberto Ortiz Moreno, meglio noto come Tito (1985) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 Alejandro Ortiz (1952) – ex cestista cubano
 Alfonso Ortiz Tirado (1893-1960) – tenore e medico messicano
 Antonio Ortiz Echague (1883-1942) – pittore spagnolo
 Antonio Ortiz Mena (1907-2007) – economista messicano
 Antonio Romero Ortiz (1822-1884) – politico e avvocato spagnolo
 Beatriz Ortiz (1995) – pallanuotista spagnola
 Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949) – poeta, drammaturgo e saggista messicano
 Carlos Humberto Recinos Ortiz (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore salvadoregno, di ruolo difensore
 Carlos Ortiz (1936) – ex pugile portoricano
 Carlos Ortiz (1983) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Catalino Ortiz Brocka, meglio conosciuto come Lino Brocka (1939-1991) – regista e sceneggiatore filippino
 Celso Ortiz (1989) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 César Ortiz (1989) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Danilo Ortíz (1992) – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 David Ortiz, propr. David Américo Ortiz Arias, noto anche con lo pseudonimo di Big Papi (1975) – ex giocatore di baseball dominicano
 Dilan Ortíz (2000) – calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Emmanuel Andújar Ortiz (1992) – cestista statunitense naturalizzato portoricano
 Enrique Ortiz de Landázuri Izardui, noto come Enrique Bunbury (1967) – cantautore spagnolo
 Federico Ortiz López (1989) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Felipe Ortiz, noto come Felip (1977) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Fernando Ortiz (1977) – ex cestista portoricano
 Francisco "Fran" Sol Ortiz (1992) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Giuseppe Lahoz Ortiz, o Giuseppe La Hoz (1766-1799) – generale italiano
 Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975) – insegnante e ricercatrice di scienze chimiche spagnola
 Guillermo Ortíz (1940-2009) – calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Guillermo Rigondeaux Ortiz (1980) – pugile cubano
 Humberto Ortiz, soprannominato Tucho (1937) – allenatore di calcio colombiano
 Idalys Ortiz (1989) – judoka cubana
 Íñigo Ortiz de Retes (...–fl. 1545) – navigatore ed esploratore spagnolo
 Jackson Jesús Rodríguez Ortiz (1985) – ciclista su strada venezuelano
 Jaime González Ortiz (1938) – ex calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Javier Ortiz (1989) – giocatore di calcio a 5 colombiano
 Jerry Ortíz, propr. Jerry Alberto Ortíz Cortés (1992) – calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Jesús Ortíz (1954) – ex schermidore cubano
 João Ortiz (1991) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Johnny Cueto Ortiz (1986) – giocatore di baseball dominicano
 José Guillermo Ortiz (1992) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante
 José María Dionisio Melo y Ortiz (1800-1860) – politico colombiano
 José Rómulo Sosa Ortiz, noto come José José (1948) – cantante messicano
 Josefa Ortiz de Domínguez (1774-1829) – rivoluzionaria messicana
 Juan Carlos González Ortiz (1924-2010) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Juan Ortiz de Zárate (1521 circa–1575) – esploratore e conquistador spagnolo
 Julián Ortiz (1966), ex cestista spagnolo
 José Rafael "Piculín" Ortiz Rijos (1963) – ex cestista portoricano
 Léo Ortiz, propr. Leonardo Rech Ortiz (1996) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Letizia Ortiz (1972) – regina consorte di Spagna
 Lionard Fernando Pajoy Ortiz (1981) – calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Manuel Ortíz (1948-2008) – schermidore cubano
 Manuel Ortiz Toribio, noto come Lolo (1984) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 María de los Ángeles de las Herás Ortíz, in arte Rocío Dúrcal (1944-2006) – cantante e chitarrista spagnola
 Mariano "Tito" Ortiz Marrero (1944) – ex cestista portoricano
 Mario Ortiz, propr. Mario Sergio Ortiz Vallejos (1936-2006) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Mario Ortíz (1983) – calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Mario Ortiz Ruiz (1989) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Martín Anza Ortiz (1941) – ex cestista portoricano
 Matilde Ortiz (1990) – pallanuotista spagnola
 Mauro Ortiz (1994) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Neira Ortiz (1993) – pallavolista portoricana
 Néstor Ortiz (1968) – ex calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Norberto José Peluffo Ortíz (1958) – ex calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Norberto Ortiz Osborne, noto come Bertín Osborne (1954) – cantante, showman e attore televisivo spagnolo
 Paula Ortiz (1979) – regista e sceneggiatrice spagnola
 Pedro Ortíz (1990) – calciatore ecuadoriano, di ruolo portiere
 Richard Ortiz (1990) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Rodolfo Salinas Ortiz (1987) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Ronald Ortiz-Magro, meglio conosciuto come Ronnie (1985) – personaggio televisivo statunitense
 Shalim Ortiz (1979) – cantante e attore portoricano
 Sigfredo Casero-Ortiz (1997) – cestista cubano naturalizzato belga
 Stalin Ortiz, propr. Stalin Bog Ortiz Quiñones (1981) – cestista colombiano
 Tomasa Ortiz Real, in religione madre Pietà della Croce (1842-1916) – religiosa spagnola, beata della chiesa cattolica
 Yaima Ortíz (1981) – ex pallavolista cubana
 Yozually Ortíz (1991) – pallavolista portoricana

Personaggi immaginari
 Leticia "Letty" Ortiz in Toretto – uno dei personaggi principali della serie cinematografica  Fast and Furious

Pagine correlate
 Héctor Ortíz
 Luis Ortiz
 Manuel Ortiz